Ески джамия (, в превод означава „старата джамия“) може да се отнася за:

 Ески джамия, действащ храм в Хасково;
 Ески джамия, действащ храм в Куманово;
 Ески джамия, музей на религиите, Стара Загора;
 Ески джамия, туристически информционен център във Враца;
 Ески джамия, действащ храм в Ямбол;
 Ески Имарет джамия, недействащ храм в Истанбул;